Governor’s House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Governor’s House (Delaware), ID-Nr. 72000279
 Governor’s House (Maine), ID-Nr. 74000319
 Governor’s House (New York), ID-Nr. 73001217